Danubia von lat. Danubius (Donau) bezeichnet:

 (1381) Danubia, einen Asteroiden des Hauptgürtels
 Danubia (Studentenverbindung)
 Via Danubia, einen Teil des bayerischen Donauradweges
 ŠHK Danubia 96 Bratislava, einen slowakischen Eishockeyclub